Colonia los Cedros kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia los Cedros, delstaten Mexiko, Lerma, 
 Colonia los Cedros, Michoacán de Ocampo, Irimbo,